Ans of ANS kan verwijzen naar:
Ans (voornaam), een meisjesnaam
plaatsnaam:
Ans (België), een plaats en gemeente in de Belgische provincie Luik
Station Ans, het treinstation in deze plaats
Ans (Denemarken), een plaats in Denemarken
acroniem van de volgende begrippen:
Aktiefront Nationaal Socialisme, een verboden Nederlandse neonazi-groepering
Algemeen Nijmeegs Studentenblad
Algemene Nederlandse Sjoelbond
Algemene Nederlandse Spraakkunst, een uitvoerige beschrijving van de Nederlandse grammatica als boek en op internet
Astronomische Nederlandse Satelliet, de eerste Nederlandse wetenschappelijke satelliet
(9996) ANS, een planetoïde uit de planetoïdengordel tussen Jupiter en Mars, genoemd naar de Nederlandse satelliet
Abisko Scientific Research Station (ANS), een sinds 1913 operationeel onderzoeksstation bij het Zweedse Abisko

Meisjesnaam